Кристоф Циммерман (; 12 января 1993, Дюссельдорф) — немецкий футболист, защитник клуба «Дармштадт 98».

Клубная карьера 

Циммерманн присоединился к «Боруссии» (Дортмунд) II в 2014 году, перейдя из второго команды мёнхенгладбахской «Боруссии». 26 июля 2014 года дебютировал в третьей Лиге в матче против «Рот-Вайс Эрфурт». Был капитаном команды с лета 2015 года.

15 июня 2017 года Циммерман согласился присоединиться к английскому клубу «Норвич Сити» сроком на два года, после истечения его контракта с «Боруссией» Дортмунд II 1 июля 2017 года, вместе с главным тренером Даниелем Фарке. 5 августа 2017 года Циммерман дебютировал за «Норвич Сити» в ничейном матче против «Фулхэма» (1:1). 21 февраля 2018 года забил свой первый гол за «канареек» в матче с «Вулверхэмптон Уондерерс». Игра закончилась результативной ничьей — 2:2. Во второй половине сезона 2018/19 Циммерманн часто носил капитанскую повязку. В качестве капитана он забил в ворота «Миллуолла» и «Рединга». 9 июля 2019 года Циммерманн продлил свой контракт с «Норвич Сити» до 2023 года. 31 августа 2019 года Циммерманн дебютировал в Премьер-лиге за «Норвич Сити» против «Вест Хэм Юнайтед». 11 июля 2020 года Циммерманн после одного сезона на высшем уровне в Англии вылетел с клубом в Чемпионшип после проигрыша «Вест Хэм Юнайтед» 0:4. В сезоне 2020/21 количество игровых минут Циммерманна уменьшилось, во многом из-за травм.

20 июля 2022 года Циммерман вернулся в Германию, заключив трёхлетний контракт с клубом Второй Бундеслиги «Дармштадт 98».

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на официальном сайте «Норвич Сити»

Футболисты Германии
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах II
Игроки ФК «Боруссия II» Дортмунд
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Дармштадт 98»